DMX, Earl Simmons (1970–2021) amerikai rapper, színész
 DMX512, egy szabvány, amely a DMX konzol és a színpadon lévő fényeszközök, egyéb effektgépek között teremt kommunikációt
 Oberheim DMX, amerikai dobgép (Oberheim Electronics)